Frolowa (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Iwanowna Frolowa (1918–2001), sowjetische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Inna Frolowa (* 1965), ukrainische Ruderin
 Jaroslawa Wladimirowna Frolowa (* 1997), russische Handballspielerin
 Jelena Borissowna Frolowa (* 1969), russische Sängerin, Komponistin und Dichterin.
 Ljudmila Walerjewna Frolowa (* 1953), russische Feldhockeyspielerin
 Marina Frolova-Walker (* 1966), russisch-britische Musikwissenschaftlerin
 Nina Nikolajewna Frolowa (* 1948), sowjetische Ruderin
 Slawa Frolowa (* 1976), ukrainische Fernseh- und Radiomoderatorin